

Дани сећања 

500-е п. н. е.